56-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 31 января—1 февраля 1959 года на стадионе Уллеви в Гётеборге (Швеция).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1959
1959 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Январь 1959 года
Февраль 1959 года
Чемпионаты Европы в 1959 году
Спорт в Швеции в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионаты Европы в Швеции